

Musica 
 Footsteps – singolo di Steve Lawrence del 1960
 Footsteps – brano dei Pearl Jam del 1992, dal singolo Jeremy
 Footsteps – album di Chris de Burgh del 2008
 Footsteps – album di Buckethead del 2014
 Footsteps – singolo dei Pop Evil del 2015

Altro 
 Footsteps - I passi dell'assassino (Footsteps) – film del 2003 diretto da John Badham